Modin bezeichnet:

 kurz die argentinischen Partei Movimiento por la Dignidad y la Independencia
 ein altes Salzmaß, siehe  Salzmaß
 eine biblische Stadt, die in der Nähe des heutigen Modiʿin lag

Modin ist der Familienname folgender Personen:
 Fredrik Modin (* 1974), schwedischer Eishockeyspieler
 Jesper Modin (* 1988), schwedischer Skilangläufer
 Zebastian Modin (* 1994), schwedischer Para-Ski-Sportler

Siehe auch:
 Modine